Сергей Лагутин:
 Лагутин, Сергей Сергеевич (род. 1981) — шоссейный велогонщик.
 Лагутин, Сергей Яковлевич (1911—2012) — советский и российский живописец, театральный художник, преподаватель и теоретик изобразительного искусства.